Terningen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Terningen, Antarktis,

Norge 

 Terningen fyr, Trøndelag fylke, Hitra, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar